__NoTOC__
Storsjön (în traducere din limba suedeză lacul mare) se poate referi la mai multe denumiri geografice din Suedia. Lista de mai jos începe cu lacurile care sunt grupate în ordine după regiunea istorică (în suedeză, landskap), parohia și comuna în care sunt localizate. În cazul în care un lac cu același nume se regăsește în cadrul aceleiași parohii, se folosește codul de lac (un cod numeric) a putea fi diferențiat.

Lacuri din Suedia

Halland
 Storsjön (parohia Breared, Halland), un lac din comuna Halmstad,  (suprafața: 17,2 ha)
 Storsjön (parohia Drängsered, Halland), un lac din comuna Hylte, 
 Storsjön (parohia Våxtorp, Halland), un lac din comuna Laholm,  (suprafața: 8,4 ha)

Småland
 Storsjön (parohia Forserum, Småland), un lac din comuna Nässjö,  (suprafața: 27,6 ha)
 Storsjön (parohia Hannäs, Småland), un lac din comuna Åtvidaberg,  (suprafața: 2,47 km²)
 Storsjön (parohia Hjorted, Småland), un lac din comuna Västervik,  (suprafața: 2,08 km²)
 Storsjön (parohia Karlslunda, Småland), un lac în comunele Emmaboda și Kalmar,  (suprafața: 26 ha)
 Storsjön (parohia Lofta, Småland),  un lac din comuna Västervik,  (suprafața: 29,5 ha)
 Storsjön (parohia Långaryd, Småland), un lac din comuna Hylte,  (14,5 ha)
 Storsjön (parohia Vrigstad, Småland), un lac din comuna Sävsjö,  (suprafața: 32,9 ha)
 Storsjön (parohia Västra Ed, Småland), un lac din comuna Västervik,  (suprafața: 9,3 km²)
 Storsjön (parohia Östra Ed, Småland), un lac din comuna Valdemarsvik,  (suprafața: 30,6 ha)

Västergötland
 Storsjön (parohia Horla, Västergötland), un lac din comuna Vårgårda,  (suprafața: 25,5 ha)
 Storsjön (parohia Seglora, Västergötland), un lac din comuna Borås,  (suprafața: 1,46 km²)

Östergötland
 Storsjön (parohia Drothem, Östergötland), un lac din comuna Söderköping,  (suprafața: 17,5 ha)
 Storsjön (parohia Gammalkil, Östergötland),  un lac din comuna Linköping,  (suprafața: 1,4 km²)
 Storsjön (parohia Godegård, Östergötland), un lac din comunele Askersund și Motala,  (suprafața: 7,47 km²)
 Storsjön (parohia Regna, Östergötland),  un lac din comuna Finspång ,  (suprafața: 80,9 ha)
 Storsjön (parohia Ringarum, Östergötland, 646705-154270), un lac din comuna Valdemarsvik,  (suprafața: 44,5 ha)
 Storsjön (parohia Ringarum, Östergötland, 646718-152813), un lac din comunele Söderköping și Valdemarsvik,  (suprafața: 30,4 ha)
 Storsjön (parohia Vårdnäs, Östergötland),un lac din comuna Linköping,  (suprafața: 23,9 ha)

Bohuslän
 Storsjön (de vest), un lac din comuna Kungälv,  (suprafața: 17,7 ha)
 Storsjön (de est), un lac din comuna Kungälv,  (suprafața: 15,7 ha)

Södermanland
 Storsjön (parohia Kattnäs, Södermanland), un lac din comuna Gnesta,  (suprafața: 7,81 km²)
 Storsjön (parohia Stora Malm, Södermanland), un lac din comuna Katrineholm,  (suprafața: 1,16 km²)

Närke
 Storsjön (parohia Axberg, Närke), un lac din comuna Örebro, 
 Storsjön (parohia Knista, Närke), un lac din comuna Lekeberg,  (suprafața: 1,65 km²)

Västmanland
 Storsjön (parohia Möklinta, Västmanland), un lac din comuna Sala,  (suprafața: 3,18 km²)
 Storsjön (parohia Nora, Västmanland), un lac din comuna Nora,  (suprafața: 59,1 ha)
 Storsjön (parohia Norberg, Västmanland, 666733-151367), un lac din comuna Norberg,  (suprafața: 84,3 ha)
 Storsjön (parohia Norbergs, Västmanland, 667288-150936), un lac din comuna Norberg,  (suprafața: 1,14 km²)
 Storsjön (parohia Skinnskatteberg, Västmanland), un lac din comuna Skinnskattenberg,  (suprafața: 2,85 km²)

Uppland
 Storsjön (parohia Edebo, Uppland, 665549-165163), un lac din comuna Norrtälje,  (suprafața: 53,5 ha)
 Storsjön (parohia Edebo, Uppland, 665972-165000), un lac din comuna Norrtälje,  (suprafața: 39,6 ha)
 Storsjön (parohia Häverö, Uppland), un lac din comuna Norrtälje,  (suprafața: 39 ha)
 Storsjön (parohia Möja, Uppland), un lac din comuna Värmdö,  (suprafața: 15,4 ha)
 Storsjön (parohia Riala, Uppland), un lac din comuna Norrtälje,  (suprafața: 29 ha)
 Storsjön (parohia Orkesta, Uppland), un lac din comuna Vallentuna,  (suprafața: 48 ha)
 Storsjön (parohia Värmdö, Uppland), un lac din comuna Värmdö,  (suprafața: 89,1 ha)
 Storsjön (parohia Össeby-Garn, Uppland, 660822-164801), un lac din comunele Vallentuna și Österåker,  (suprafața: 94,7 ha)
 Storsjön (parohia Össeby-Garn, Uppland, 661079-164801), un lac din comunele Norrtälje și Vallentuna,  (suprafața: 78,8 ha)

Värmland
 Storsjön (parohia Gräsmark, Värmland), un lac din comuna Sunne,  (suprafața: 23,3 ha)
 Storsjön (parohia Gustav Adolf, Värmland), un lac din comuna Hagfors,  (suprafața: 4,17 km²)

Dalarna
 Storsjön (parohia Grangärde, Dalarna), un lac din comuna Ludvika,  (suprafața: 1,37 km²)
 Storsjön (parohia Järna, Dalarna), un lac din comuna Vansbro,  (suprafața: 2,21 km²)
 Storsjön (parohia Ore, Dalarna), un lac din comuna Rättvik,  (suprafața: 25 ha)
 Storsjön (parohia Svärdsjö, Dalarna), un lac din comuna Falun,  (suprafața: 4,96 km²)
 Storsjön (parohia Älvdalen, Dalarna), un lac din comuna Älvdalen,  (suprafața: 55,9 ha)

Gästrikland
 Storsjön (parohia Hamrånge, Gästrikland), un lac din comuna Gävle,  (suprafața: 21,6 ha)
 Storsjön (parohia Hedesunda, Gästrikland), un lac din comuna Gävle,  (suprafața: 66,5 ha)
 Storsjön, Gästrikland, un lac din comunele Gävle și Sandviken,  (suprafața: 70,6 km²)
 Storsjön, parte a lacului Viksjön, un lac din comuna Gävle,  (suprafața: 14,7 km²)

Hälsingland
 Storsjön (parohia Ljusdal, Hälsingland), un lac din comuna Ljusdal,  (suprafața: 26,4 km²)
 Storsjön (parohia Los, Hälsingland), un lac din comuna Ljusdal,  (suprafața: 49,5 ha)
 Storsjön (parohia Nianfors, Hälsingland), un lac din comuna Hudiksvall,  (suprafața: 14,2 ha)
 Storsjön (parohia Skog, Hälsingland), un lac din comuna Söderhamn,  (suprafața: 2,96 km²)
 Storsjön (parohia Söderala, Hälsingland), un lac din comuna Söderhamn,  (suprafața: 40,4 ha)
 Storsjön (parohia Trönö, Hälsingland), un lac din comunele Bollnäs și Söderhamn ,  (suprafața: 2,04 km²)
 Storsjön (parohia Forsa, Hälsingland), un lac din comuna Hudiksvall,  (suprafața: 11,5 km²)
 Storsjön, (parohia Järvsö, Hälsingland), un lac din comuna Ljusdal,  (suprafața: 1,89 km²)
 Storsjön, (parohia Harmånger, Hälsingland), un lac din comuna Nordanstig,  (suprafața: 12,8 km²)

Härjedalen
 Storsjön, Härjedalen, un lac din comuna Berg,  (suprafața: 27,7 km²)

Jämtland
 Storsjön, un lac din comunele Berg, Krokom, Åre și Östersund   (suprafața: 456 km²)
 Storsjön (parohia Åre, Jämtland), un lac din comunela Åre,  (suprafața: 91,4 ha)
 Storsjön (parohia Åsarne, Jämtland), un lac din comuna Berg,  (suprafața: 22,6 ha)

Medelpad
 Storsjön, Medelpad, un lac din comuna Sundsvall,  (suprafața: 28 ha)

Ångermanland
 Storsjön (parohia Anundsjö, Ångermanland, 705040-157200), un lac din comunele Sollefteå și Örnsköldsvik,  (suprafața: 17,9 km²)
 Storsjön (parohia Anundsjö, Ångermanland, 708836-158447), un lac din comuna Örnsköldsvik ,  (suprafața: 3,5 km²)
 Storsjön (parohia Bjurholm, Ångermanland, 708666-163784), un lac din comuna Bjurholm,  (suprafața: 91,1 ha)
 Storsjön (parohia Bjurholm, Ångermanland, 710655-164677), un lac din comuna Bjurholm,  (suprafața: 23,9 ha)
 Storsjön (parohia Björna, Ångermanland), un lac din comuna Örnsköldsvik,  (suprafața: 3,87 km²)
 Storsjön (parohia Ed, Ångermanland), un lac din comuna Sollefteå,  (suprafața: 13,9 ha)
 Storsjön (parohia Häggdånger, Ångermanland), un lac din comuna Timrå,  (suprafața: 3,06 km²)
 Storsjön (parohia Nora, Ångermanland), un lac din comuna Kramfors,  (suprafața: 4,82 km²)
 Storsjön (parohia Nordingrå, Ångermanland), un lac din comuna Kramfors, 
 Storsjön (parohia Nordmaling, Ångermanland),  un lac din comuna Nordmaling,  (suprafața: 63,3 ha)

Västerbotten
 Storsjön, Västerbotten, un lac din comuna Vindeln,  (suprafața: 87 ha)

Lappland
 Storsjön (parohia Gällivare, Lappland), un lac din comuna Gällivare,  (suprafața: 3,76 km²)
 Storsjön (parohia Åsele, Lappland), un lac din comuna Åsele,  (suprafața: 4,88 km²)

Rezervații naturale din Suedia
 Storsjön (rezervație naturală), o rezervație naturală din comuna Borås